Risselbach ist ein Gewässername:

 Risselbach (Inn), rechter Zufluss des Inns bei Saurs, Gemeinde Schönwies, Bezirk Landeck, Tirol
 Risselbach (Kleine Kyll), linker Zufluss der Kleinen Kyll bei Niederstadtfeld, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz